Венеция, по сути, представляет собой музей под открытым небом. За долгую историю существования Венеции и Венецианской республики в городе было создано и собрано огромное количество шедевров. Многочисленные исторические памятники, дворцы, соборы и церкви Венеции, не являясь музеями в прямом смысле слова, являются местонахождением уникальных произведений искусства.

Список 
 Археологический музей — Museo Archeologico
 Галереи Академии — Gallerie dell’Accademia
 Галерея дворца Чини — Galleria di Palazzo Cini
  — Museo Civico di Storia Naturale
 Дворец дожей — Palazzo Ducale
 Еврейский музей — Museo Ebraico
 Епархиальный музей священного искусства — Museo Diocesano d’Arte Sacra
 Коллекция Пегги Гуггенхайм — Collezione Peggy Guggenheim
  во дворце Ка’ Пезаро — Galleria internazionale d’arte moderna
 Военно-морской исторический музей — Museo Storico Navale
 Музей Византийских и пост-Византийских икон (Венеция)
 Музей Венеции XVIII века
 Музей восточного искусства — Museo d’Arte Orientale
 Музей Коррер — Museo Correr
 Музей Лагуны, о. Торчелло — Museo dell’Estuario, Torchello
 Музей стекла, о. Мурано — Museo del Vetro, Murano
 Музей Фонда Кверини Стампальи — Museo della Fonfazione Querini Stampalia
 Музей Фортуни — Museo Fortuny
 Базилика святых Джованни и Паоло — San Giovanni e Paolo
 Базилика дей Фрари — Santa Maria Gloriosa dei Frari
 Школа Братства святого Роха — Scuola Grande di S.Rocco
 Школа венецианского кружева, о. Бурано — Scuola di Merletti, Burano.

Примечания 

Муз
Венеция